Это список хоккеистов, сыгравших как минимум 1000 матчей в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги. Данные приведены на окончание сезона 2021/22. Таких игроков 370, из них только трое вратарей: Мартин Бродёр (1266), Роберто Луонго (1044) и Патрик Руа (1029).

Гражданство каждого игрока, обозначенное рядом с именем, основывается на том, за какую национальную сборную выступал игрок, либо, если игрок не выступал в сборной, по месту его рождения. По умолчанию (при отсутствии флага рядом с именем игрока) гражданство игрока — Канада.

Примечание: В истории НХЛ существует два клуба под названием «Виннипег Джетс» — один из них играл в лиге в 1979—1996 годах, после чего переехал в Финикс и стал называться «Финикс Койотис» (с сезона 2014/15 — «Аризона Койотис»); второй существует с 2011 года, это бывший клуб «Атланта Трэшерз». У хоккеистов, игравших в первом «Виннипеге», рядом с названием команды стоит индекс (п).

Список

1500 и более матчей

1250—1499 матчей

1100—1249 матчей 

{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
|-
! class="unsortable" bgcolor="#ddddff" |
! class="unsortable" bgcolor="#ddddff" | Игрок
! class="unsortable" bgcolor="#ddddff" | Клубы
! bgcolor="#ddddff" | Сезоны
! bgcolor="#ddddff" | Матчи
|-
| 96
| Скотт Хартнелл
| Нэшвилл, Филадельфия, Коламбус 
| 17 
| 1249
|-
| rowspan=3| 97
| style="background:#FFFF99"| Билл Гэдсби
| Чикаго, Нью-Йорк Рейнджерс, Детройт
| 20
| 1248
|-
| style="background:#FFFF99"| / Сергей Фёдоров
| Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон
| 18
| 1248
|-
| Джейсон Спецца
| Оттава, Даллас, Торонто
| 19 || 1248
|-
| 100
| style="background:#FFFF99"|  Даниэль Альфредссон
| Оттава, Детройт
| 18
| 1246
|-
| rowspan=2| 101
|style="background:#FFFF99"| Аллан Стэнли
| Нью-Йорк Рейнджерс, Чикаго, Бостон, Торонто, Филадельфия
| 21
| 1244
|-
| Джейсон Арнотт
| Эдмонтон, Нью-Джерси, Даллас, Нэшвилл, Вашингтон, Сент-Луис
| 18
| 1244
|-
| rowspan=2| 103
|  Патрик Элиаш
| Нью-Джерси
| 20
| 1240
|-
| Джей Боумистер
| Флорида, Калгари, Сент-Луис 
| 17 
| 1240
|-
| 105
|  Дуг Уэйт
| Нью-Йорк Рейнджерс, Эдмонтон, Сент-Луис, Каролина, Анахайм, Нью-Йорк Айлендерс
| 19
| 1238
|-
| 106
| Стив Томас
| Торонто, Чикаго, Нью-Йорк Айлендерс, Нью-Джерси, Анахайм, Детройт
| 20
| 1235
|-
| 107
| style="background:#FFFF99" | Дино Сиссарелли
| Миннесота Норт Старз, Вашингтон, Детройт, Тампа-Бэй, Флорида
| 19
| 1232
|-
| 108
|  Олли Йокинен
| Лос-Анджелес, Нью-Йорк Айлендерс, Флорида, Калгари, Нью-Йорк Рейнджерс, Виннипег, Нэшвилл, Торонто, Сент-Луис
| 17
| 1231
|-
| 109
| Эд Уэстфолл
| Бостон, Нью-Йорк Айлендерс
| 18
| 1226
|-
| rowspan="2" | 110
| Гэри Робертс
| Калгари, Каролина, Торонто, Флорида, Питтсбург, Тампа-Бэй
| 21
| 1224
|-
| 
| Лос-Анджелес, Нью-Джерси, Миннесота Уайлд, Бостон, Финикс, Анахайм, Филадельфия, Чикаго
| 17
| 1224
|-
| 112
| Брэд Маккриммон
| Бостон, Филадельфия, Калгари, Детройт, Хартфорд, Финикс
| 18
| 1222
|-
| 113
| Эрик Нестеренко
| Торонто, Чикаго
| 21
| 1219
|-
| 114
| style="background:#CFECEC" | Патрис Бержерон
| Бостон 
| 18 
| 1216
|-
| 115
| Клод Лемьё
| Монреаль, Нью-Джерси, Колорадо Эвеланш, Финикс, Даллас, Сан-Хосе
| 21
| 1215
|-
| 116
| Венсан Лекавалье
| Тампа-Бэй, Филадельфия, Лос-Анджелес
| 17
| 1212
|-
| 117
| style="background:#CFECEC" |  Анже Копитар
| Лос-Анджелес 
| 16 
| 1210
|-
| 118
| style="background:#FFFF99" | Марсель Проново
| Детройт, Торонто
| 21
| 1206
|-
| 119
| style="background:#FFFF99" |  Брайан Лич
| Нью-Йорк Рейнджерс, Торонто, Бостон
| 18
| 1205
|-
| 120
| style="background:#CFECEC" |  Фил Кессел
| Бостон, Торонто, Питтсбург, Аризона, Вегас 
| 15 
| 1204
|-
| 121
|  Кит Ткачук
| Виннипег (п), Финикс, Сент-Луис, Атланта Трэшерз
| 18
| 1201
|-
| 122
| Оуэн Нолан
| Квебек, Колорадо Эвеланш, Сан-Хосе, Торонто, Финикс, Калгари, Миннесота Уайлд
| 18
| 1200
|-
| 123
|style="background:#FFFF99"| Дени Савар
| Чикаго, Монреаль, Тампа-Бэй
| 17
| 1196
|-
| rowspan=2| 124
| 
| Виннипег (п), Хартфорд, Ванкувер, Филадельфия, Лос-Анджелес
| 19
| 1195
|-
|  Тодд Маршан
| Нью-Йорк Рейнджерс, Эдмонтон, Коламбус, Анахайм
| 17
| 1195
|-
| 126
| 
| Нью-Джерси, Сан-Хосе, Нью-Йорк Рейнджерс, Даллас
| 18
| 1194
|-
| rowspan="2" | 127
| style="background:#FFFF99" | Жильбер Перро
| Баффало
| 17
| 1191
|-
| Марк Бержевен
| Чикаго, Нью-Йорк Айлендерс, Хартфорд, Тампа-Бэй, Детройт, Сент-Луис, Питтсбург, Ванкувер
| 20
| 1191
|-
|rowspan=4| 129
|style="background:#FFFF99"| Дэйл Хаверчук
| Виннипег(п), Баффало, Сент-Луис, Филадельфия
| 16
| 1188
|-
| Брайан Беллоуз
| Миннесота Норт Старз, Монреаль, Тампа-Бэй, Анахайм, Вашингтон
| 17
| 1188
|-
| 
| Хартфорд, Филадельфия, Каролина, Оттава, Коламбус
| 19
| 1188
|-
|style="background:#FFFF99"| Джордж Армстронг
| Торонто
| 21
| 1188
|-
| rowspan="2" | 133
| Келли Букбергер
| Эдмонтон, Атланта Трэшерз, Лос-Анджелес, Финикс, Питтсбург
| 18
| 1182
|-
| / Вячеслав Козлов
| Детройт, Баффало, Атланта Трэшерз
| 18
| 1182
|-
|rowspan=2| 135
| style="background:#FFFF99"|Фрэнк Маховлич
| Торонто, Детройт, Монреаль
| 18
| 1181
|-
|  Скотт Янг
| Хартфорд, Питтсбург, Квебек, Колорадо Эвеланш, Анахайм, Сент-Луис, Даллас
| 17
| 1181
|-
| 137
| Крис Филлипс
| Оттава
| 17
| 1179
|-
| 138
|  
| Вашингтон, Нью-Йорк Рейнджерс, Лос-Анджелес, Бостон, Нью-Джерси
| 19
| 1178
|-
| 139
| Дон Маршалл
| Монреаль, Нью-Йорк Рейнджерс, Баффало, Торонто
| 19
| 1176
|-
| 140
| style="background:#CFECEC" | Кори Перри
| Анахайм, Даллас, Монреаль, Тампа-Бэй 
| 17 
| 1175
|-
| 141
|  Тони Амонте
| Нью-Йорк Рейнджерс, Чикаго, Финикс, Филадельфия, Калгари
| 16
| 1174
|-
| 142
| 
| Хартфорд, Вашингтон, Торонто, Чикаго, Даллас
| 19
| 1171
|-
| 143
| style="background:#CFECEC" | Джефф Картер
| Филадельфия, Коламбус, Лос-Анджелес, Питтсбург 
| 17 
| 1170
|-
| 144
| style="background:#CFECEC" |  Джо Павелски
| Сан-Хосе, Даллас 
| 16 
| 1168
|-
| 145
| style="background:#FFFF99" | Крис Пронгер
| Хартфорд, Сент-Луис, Эдмонтон, Анахайм, Филадельфия
| 18
| 1167
|-
| rowspan=2| 146
| Майк Кин
| Монреаль, Колорадо Эвеланш, Нью-Йорк Рейнджерс, Даллас, Сент-Луис, Ванкувер
| 16
| 1161
|-
| style="background:#CFECEC" | Марк-Эдуар Власик
| Сан-Хосе
| 16 
| 1161
|-
| 148
| style="background:#FFFF99" | Боб Гейни
| Монреаль
| 16
| 1160
|-
| 149
| Тодд Бертуцци
| Нью-Йорк Айлендерс, Ванкувер, Флорида, Детройт, Анахайм, Калгари
| 18
| 1159
|-
| rowspan=4 | 150
| Крис Дрэйпер
| Виннипег (п), Детройт
| 20
| 1157
|-
|  Кевин Хэтчер
| Вашингтон, Даллас, Питтсбург, Нью-Йорк Рейнджерс, Каролина
| 17
| 1157
|-
|  Эрик Уайнрич
| Нью-Джерси, Хартфорд, Чикаго, Монреаль, Бостон, Филадельфия, Сент-Луис, Ванкувер
| 17
| 1157
|-
| Райан Гецлаф
| Анахайм 
| 17 
| 1157
|-
| 154
| Шейн Корсон
| Монреаль, Эдмонтон, Сент-Луис, Торонто, Даллас
| 19
| 1156
|-
| 155
| Адам Фут
| Квебек, Коламбус, Колорадо Эвеланш
| 19
| 1154
|-
| 156
| Роб Нидермайер
| Флорида, Калгари, Анахайм, Нью-Джерси, Баффало
| 17
| 1153
|-
| 157
| Адам Грэйвз
| Детройт, Эдмонтон, Нью-Йорк Рейнджерс, Сан-Хосе 
| 16 
| 1152
|-
| 158
| style="background:#FFFF99" | Лео Буавен
| Торонто, Бостон, Детройт, Питтсбург, Миннесота Норт Старз
| 19
| 1150
|-
| 159
| 
| Лос-Анджелес, Вашингтон, Бостон, Филадельфия, Баффало, Нью-Йорк Айлендерс
| 17
| 1149
|-
| rowspan=2 | 160
|style="background:#FFFF99"|  Бёрье Сальминг
| Торонто, Детройт 
| 17 
| 1148
|-
| Дэн Хэмьюс
| Нэшвилл, Ванкувер, Даллас
| 16
| 1148
|-
| 162
|  Гари Сутер
| Калгари, Чикаго, Сан-Хосе
| 17
| 1145
|-
| rowspan=2 | 163
| style="background:#FFFF99" |Бобби Кларк
| Филадельфия
| 15
| 1144
|-
| Рик Токкет
| Филадельфия, Питтсбург, Лос-Анджелес, Бостон, Вашингтон, Финикс
| 18
| 1144
|-
| 165
| Эрик Дежарден
| Монреаль, Филадельфия 
| 17 
| 1143
|-
| 166
| style="background:#CFECEC" |  Зак Паризе
| Нью-Джерси, Миннесота Уайлд, Нью-Йорк Айлендерс 
| 17 
| 1142
|-
| 167
| style="background:#CFECEC" | Эндрю Коглиано
| Эдмонтон, Анахайм, Даллас, Сан-Хосе, Колорадо Эвеланш 
| 15 
| 1140
|-
| 168
| Клифф Роннинг
| Сент-Луис, Ванкувер, Финикс, Нэшвилл, Лос-Анджелес, Миннесота Уайлд, Нью-Йорк Айлендерс
| 18
| 1137
|-
| rowspan="2" | 169
| Дэвид Легуанд
|Нэшвилл, Детройт, Оттава, Баффало
|16
| 1136
|-
| 
| Виннипег (п), Флорида, Питтсбург, Баффало, Даллас
| 16
| 1136
|-
| 171
| Брайан Маккейб
| Нью-Йорк Айлендерс, Ванкувер, Чикаго, Торонто, Флорида, Нью-Йорк Рейнджерс
| 15
| 1135
|-
| 172
| style="background:#FFFF99" | Мартен Сан-Луи
| Калгари, Тампа-Бэй, Нью-Йорк Рейнджерс
| 16
| 1134
|-
| 173
|  Рон Хэйнси
| Монреаль, Коламбус, Атланта Трэшерз/Виннипег, Каролина, Питтсбург, Торонто, Оттава
| 17 
| 1132
|-
| rowspan=2 | 174
| style="background:#FFFF99" |Гленн Андерсон
|Эдмонтон, Торонто, Нью-Йорк Рейнджерс, Сент-Луис
| 16
| 1129
|-
| 
| Виннипег (п), Торонто, Нью-Джерси, Бостон, Сан-Хосе
| 16
| 1129
|-
|rowspan=3| 176
| Боб Невин
| Торонто, Нью-Йорк Рейнджерс, Миннесота Норт Старз, Лос-Анджелес
| 18
| 1128
|-
| 
| Калгари, Детройт, Торонто 
| 16 
| 1128
|-
| Эд Жовановски
| Флорида, Ванкувер, Финикс 
| 18 
| 1128
|-
| rowspan=2 | 179
| 
| Лос-Анджелес, Нью-Йорк Рейнджерс, Эдмонтон, Нью-Джерси, Чикаго, Сан-Хосе
| 18
| 1127
|-
| 
| Детройт, Бостон, Торонто, Миннесота Норт Старз 
| 17 
| 1127
|-
| rowspan=2 | 181
| style="background:#FFFF99"| Ги Лафлёр
| Монреаль, Нью-Йорк Рейнджерс, Квебек 
| 17 
| 1126
|-
| Брэд Ричардс
| Тампа-Бэй, Даллас, Нью-Йорк Рейнджерс, Чикаго, Детройт
| 15
| 1126
|-
| 183
| style="background:#FFFF99" | Жан Беливо
| Монреаль 
| 20 
| 1125
|-
| 184
|  Саку Койву
| Монреаль, Анахайм 
| 18 
| 1124
|-
| 185
|  Маркус Неслунд
| Питтсбург, Ванкувер, Нью-Йорк Рейнджерс 
| 15 
| 1117
|-
| 186
| 
| Бостон, Даллас 
| 16 
| 1115
|-
| 187
| Брент Сибрук
| Чикаго 
| 15 
| 1114
|-
| rowspan="3" | 188
| style="background:#FFFF99" | Даг Харви
| Монреаль, Нью-Йорк Рейнджерс, Детройт, Сент-Луис
| 20
| 1113
|-
| style="background:#FFFF99"| 
| Нью-Йорк Рейнджерс, Бостон, Детройт 
| 17 
| 1113
|-
| Стив Дюшен
| Лос-Анджелес, Филадельфия, Квебек, Сент-Луис, Оттава, Детройт
| 16
| 1113
|-
|rowspan=3| 191
|style="background:#FFFF99"| Лэнни Макдональд
| Торонто, Колорадо Рокиз, Калгари
| 16
| 1111
|-
| 
| Лос-Анджелес
| 17
| 1111
|-
| Брент Саттер
| Нью-Йорк Айлендерс, Чикаго
| 18
| 1111
|-
| 194
| Эндрю Брюнетт
| Вашингтон, Нэшвилл, Атланта Трэшерз, Миннесота Уайлд, Колорадо Эвеланш, Чикаго
| 16
| 1110
|-
| rowspan=3 | 195
|  
| Баффало, Вашингтон, Торонто
| 17
| 1109
|-
|  Джейми Лангенбруннер
| Даллас, Нью-Джерси, Сент-Луис
| 18
| 1109
|-
|  Кит Яндл
| Финикс/Аризона, Нью-Йорк Рейнджерс, Флорида, Филадельфия 
| 16 
| 1109
|-
| rowspan=5| 198
|  Вацлав Проспал
| Филадельфия, Оттава, Тампа-Бэй, Анахайм, Нью-Йорк Рейнджерс, Коламбус
| 16
| 1108
|-
| Эдриан Окойн
| Ванкувер, Тампа-Бэй, Нью-Йорк Айлендерс, Чикаго, Калгари, Финикс, Коламбус
| 18
| 1108
|-
|  Хэл Гилл
| Бостон, Торонто, Питтсбург, Монреаль, Нэшвилл, Филадельфия
| 16
| 1108
|-
|  Киммо Тимонен
| Нэшвилл, Филадельфия, Чикаго
| 16
| 1108
|-
| style="background:#CFECEC" | Сидни Кросби
| Питтсбург 
| 17 
| 1108
|-
| rowspan=4| 203
| Джейсон Чимера
| Эдмонтон, Коламбус, Вашингтон, Нью-Йорк Айлендерс, Анахайм
| 17
| 1107
|-
| Роберт Горинг
| Лос-Анджелес, Нью-Йорк Айлендерс, Бостон
| 16
| 1107
|-
| Дерек Моррис
| Калгари, Колорадо Эвеланш, Финикс, Нью-Йорк Рейнджерс, Бостон
| 16
| 1107
|-
| style="background:#CFECEC" |  Патрик Кейн
| Чикаго 
| 15 
| 1107
|-
| 207
| Гэрри Ангер
| Торонто, Детройт, Сент-Луис, Атланта Флэймз, Лос-Анджелес, Эдмонтон
| 16
| 1105
|-
| rowspan=2| 208
| Майк Фишер
| Оттава, Нэшвилл 
| 18 
| 1104
|-
| Джефф Сэндерсон
| Хартфорд, Каролина, Ванкувер, Баффало, Коламбус, Финикс, Филадельфия, Эдмонтон, Чикаго
| 17
| 1104
|-
| 210
| 
| Чикаго, Эдмонтон, Виннипег (п), Финикс, Монреаль, Даллас, Торонто
| 16
| 1103
|-
| 211
| Пит Мартен
| Детройт, Бостон, Чикаго, Ванкувер 
| 17 
| 1101
|}

1050—1099 матчей

1000—1049 матчей

Хоккеисты, сыгравшие 1000-й матч по ходу сезона 2022/23 
  Алекс Голигоски (20 октября 2022)
 Джош Бэйли (28 октября 2022)
  Евгений Малкин (20 ноября 2022)
 Давид Перрон (10 декабря 2022)
 Сэм Ганье (29 декабря 2022)
  Александр Эдлер (31 декабря 2022)
  Давид Крейчи (16 января 2023)
 Джон Таварес (29 января 2023)
 Джейми Бенн (6 февраля 2023)
 Дерик Брассар (3 марта 2023)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Список игроков, сыгравших наибольшее количество матчей в НХЛ, на сайте Hockey-Reference

Списки хоккеистов
Списки НХЛ